Cette page présente la   en Pro D2.

La saison

Entraîneurs 
 Jean-Noël Spitzer : manager sportif
 Gerard Fraser : entraîneur des arrières
 Tom Palmer : entraîneur des avants
 Mikaele Tuugahala : entraîneur de la mêlée
 Goulven Le Garrec : entraîneur des skills

Transferts

Effectif professionnel

Calendrier et résultats

Pro D2

Classement Pro D2 

 

|}

Statistiques

Championnat de France 
Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

2021-2022
Vannes